Таде́уш Но́вак (, 11 ноября 1930, деревня Сикожице гмины Ветшиховице (Малопольское воеводство) — 11 августа 1991, Скерневице) — польский поэт, прозаик, переводчик.

Биография 

Из крестьянской семьи. Учился в Ягеллонском университете, диплом был посвящён поэзии К. И. Галчинского. Дебютировал стихами в 1948 году. Принадлежал к так называемому деревенскому направлению. Участвовал в создании клуба «Кузница».

Умер от инфаркта после многолетней сердечной болезни.

Творчество 
Для стихов и прозы Новака характерен балладный строй, гротескная фантастика, близость к народным верованиям и легендам. Издал с комментариями и вступительной статьей том поэзии Яна Кохановского. Переводил стихи С. Есенина, Вёрёшмарти, Петёфи, Радноти, Чоори, Юхаса.

Произведения

Стихи 
 Uczę się mówić (1953)
 Porównania (1954)
 Prorocy już odchodzą (1956)
 Polegli (1957, цикл стихотворений, конфискован цензурой)
 Jasełkowe niebiosa (1957)
 Ślepe koła wyobraźni (1958)
 Psalmy na użytek domowy (1959)
 Kolędy stręczyciela (1962)
 Obcoplemienna ballada (1963)
 Ziarenko trawy (1964)
 W jutrzni (1966)
 Psalmy (1971)
 Nowe psalmy (1978)
 Pacierze i paciorki (1988)
 Modły jutrzenne — modły wieczorne (1992)
 Za snem, za jawą, za pacierzem (2000)

Проза 
 Przebudzenia (1962, книга рассказов)
 Obcoplemienna ballada (1963, повесть в рассказах)
 W puchu alleluja (1965, повесть)
 Takie większe wesele (1966, повесть)
 A jak królem, a jak katem będziesz (1968, повесть)
 Diabły (1971, повесть)
 Dwunastu (1974, повесть)
 Prorok (1977, повесть)
 Wniebogłosy (1982, повесть)
 Jak w rozbitym lustrze (1999, повесть)
 Jeszcze ich słyszę, widzę jeszcze (1999, повесть)

Признание 
Премии им. Владислава Броневского (1964), им. Станислава Пентака (1965, 1969), города Краков (1968), Министерства культуры (1971), еженедельника Культура (1978) и другие. В 1979 году польский певец и композитор Марек Грехута выпустил альбом песен на стихи Новака (). Стихи и проза Новака переведены на многие языки.

Публикации на русском языке 
 А как будешь королём, а как будешь палачом. Пророк: Романы. Москва: Прогресс, 1980
 Стихи. /Иностранная литература 1977 № 4 Тадеуш Новак, Ежи Харасымович. Вступление и перевод Н.астафьевой
 [Стихи] / Пер. Н.Астафьевой // Наталья Астафьева, Владимир Британишский. Польские поэты XX века. Антология. Т. II. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000, с.201-210.
 [Стихи] /Пер. А.Гелескула// Иностранная литература, 2009, № 4, с.201-208

Примечания

Литература 
 Brudnicki J.Z. Tadeusz Nowak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978
 Sulima R. Tadeusz Nowak: zarys twórczości. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 Siwor D. W kręgu mitu, magii i rytuału: o prozie Tadeusza Nowaka. Kraków: Towarzystwo Autorów Prac Naukowych, 2002
 Wójcik-Dudek M. (Prze)Trwać w okolicach mitu: funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2007

Ссылки 
 Prawie wszystko o Tadeuszu Nowaku

Персоналии по алфавиту
Писатели Польши
Поэты Польши
Поэты Польши XX века
Польские поэты
Члены Союза польских писателей
Лауреаты премии имени Станислава Пентака
Выпускники Ягеллонского университета
Переводчики Польши
Переводчики поэзии на польский язык